Neon, kemijski element
 NE, logički sklop